Шейкино — топоним в России:
 Шейкино (Вологодская область);
 Шейкино (Калининградская область);
 Шейкино (Калужская область);
 Шейкино (Новгородская область);
 Шейкино — ойконим в Псковской области:
 Шейкино (Куньинский район);
 Шейкино (Новосокольнический район);
 Шейкино (Опочецкий район);
 Шейкино (Палкинский район);
 Шейкино — ойконим в Тверской области:
 Шейкино (Нелидовский район);
 Шейкино (Торопецкий район).